Manlius kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Manlius (Illinois)
Manlius (New York)